Ел Естрибо има више значења:

 Ел Естрибо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Естрибо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Естрибо (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Естрибо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Естрибо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Естрибо (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Естрибо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Естрибо (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Естрибо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Естрибо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Естрибо (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Естрибо (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Естрибо (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Естрибо (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Естрибо (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Естрибо (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Естрибо (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Естрибо (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Естрибо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Естрибо (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Естрибо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Естрибо (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Естрибо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику